Die Asienspiele 1966 fanden vom 9. bis 22. Dezember 1966 in Bangkok statt.

Teilnehmende Nationen

Sportarten

Medaillenspiegel

Referenzen 
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19661221.2.156
 http://www.ocasia.org/Game/MWinner.aspx?AMWCode=9&GCode=1

1966
Multisportveranstaltung 1966
Sportveranstaltung in Bangkok